Amélété Abalo (1962-2010), joueur puis entraîneur togolais de football ;
 Jean-Paul Abalo (1975-), footballeur togolais ;
 Luc Abalo (1984-), joueur français de handball ;
 Manuel Jiménez Abalo (1956-), un ancien footballeur international espagnol ;
 Jean-Claude Abalo, est un photojournaliste, réalisateur et entrepreneur togolais, le fondateur de EuropAfrica Plus.

Voir aussi 
 Ábalos, une commune espagnole

Patronyme hispanique
Patronyme togolais